Azevedo kan syfta på

Personer
Ana Maria Goulart de Azevedo, brasiliansk biolog. 
Anna Gonsalves Paes de Azevedo, brasiliansk sockerodlare.
Celso O. Azevedo, brasiliansk entomolog. 
Filipa Azevedo, portugisisk sångerska. 
José Azevedo, portugisisk tävlingscyklist.

Geografi
Peixoto de Azevedo – stad och kommun i delstaten Mato Grosso, Brasilien.

Se även
 Azevedo (auktor) – en auktorsförkortningför flera personer